Budgen ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Budgen (1882–1971), britischer Maler und Schriftsteller
 Patrick Budgen (* 1983), österreichischer Fernsehmoderator und -redakteur
 Tom Budgen (* 1985), niederländischer Wrestler, siehe Malakai Black